Прибережье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Прибережье — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Прибережье — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.